Polycelis är ett släkte av plattmaskar. Polycelis ingår i familjen Planariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Planarier
Polycelis